Southwark se poate referi la:

 Localități
 Southwark — unul dintre treizeci și două burguri ale Londrei
 Southwark — unul din cartierele burgului menționat
 Southwark — cartierul orașului Philadelphia, Statele Unite

 Alte însemnări
 Arhiepiscopia Southwark (romano-catolică), Londra
 Arhiepiscopul Southwark (romano-catolic), Londra
 Episcopia Southwark (anglicană), Londra
 Episcopul Southwark (anglican), Londra
 Catedrala Southwark, Londra
 Podul Southwark, Londra
 Colegiul Southwark, Londra
 Southwark Street, Londra